El Torneig de Dallas 2023, també conegut com a Dallas Open 2023, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va disputar entre el 6 i el 12 de febrer del 2023 al Styslinger/Altec Tennis Complex de Dallas, Estats Units.

El tennista xinès Wu Yibing va guanyar el primer títol individual del seu palmarès i va esdevenir el primer tennista xinès masculí que guanyar un títol individual del circuit ATP, de fet, cap tennista xinès masculí havia disputat una final.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

ATP Tour 2023
Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Dallas